Julia Görgesvar regerande mästare, men förlorade mot Caroline Wozniacki i kvartsfinalen.

Serena Williams vann titeln efter att ha besegrat Jessica Pegula med 6–3, 6–4 i finalen. Detta var Williams första titel sedan födseln av hennes dotter Olympia och hon blev även den första damspelaren under den öppna eran att vinna singeltitlar under fyra decennier.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky Losers

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

ASB Classic 2020 – Damsingel
2020 – Damsingel